Tyras bezeichnet:

in der Antike:
 einen Fluss in Sarmatien, heute der Dnister
 eine griechische Kolonialstadt an der Mündung des gleichnamigen Flusses, heute Bilhorod-Dnistrowskyj in der Ukraine

Außerdem:
 Name zweier Doggen Bismarcks, siehe Reichshund